Brookfield Place, winkelcentrum in Manhattan (New York), voorheen bekend als het World Financial Center
 200 Liberty Street
 225 Liberty Street
 200 Vesey Street
 250 Vesey Street
 Shanghai World Financial Center, wolkenkrabber in de Chinese stad Shanghai
 Tjanjin World Financial Center, wolkenkrabber in de Chinese stad Tjanjin